Il singolare del torneo di tennis Memorial Argo Manfredini 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Potito Starace che ha battuto in finale Alessio Di Mauro 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 John van Lottum (secondo turno)
 Santiago Ventura (primo turno)
 Alessio Di Mauro (finale)
 Guillermo García López (semifinali)

 Juan Pablo Brzezicki (primo turno)
 Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
 Nicolas Devilder (primo turno)
 Sergio Roitman (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Memorial Argo Manfredini 2004